Bolet puede referirse a: 
 Nicanor Bolet Peraza (1838, Caracas - 1906, Nueva York), un escritor
 Jorge Bolet (1914 – 1990), un pianista, director de orquesta, y profesor cubano